L'isola della paura, film del 1979, diretto dal regista Don Sharp
L'isola della paura, romanzo del 2003, scritto da Dennis Lehane
L'isola della paura (Panic Party), romanzo poliziesco del 1934, scritto da Anthony Berkeley